

Ігл-Пойнт — місто, штат Орегон
 Ігл-Пойнт — місто, штат Вісконсин